Tjäktjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjäktjaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (1,53 km²)
Tjäktjaure (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (35,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn